Le detentrici del titolo sono Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza, la prima ha scelto di non partecipare mentre la seconda farà coppia con Martina Hingis. Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto Caroline Garcia e Kristina Mladenovic per 1-6, 7-5, [10-5].

Teste di Serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinale)

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (finale)
  Tímea Babos /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2016
WTA Tour 2016